Пе́терсон — прізвище:

 Гелена Петерсон (; 1962) — шведська плавчиня, олімпійська медалістка (1980).
 Петерсон Григорій Павлович (1839—1909) — мордовський архівіст, один із зачинателів краєзнавства у мордовському регіоні, член Пензенської, Тамбовської наукових архівних комісій.
 Джерет Петерсон (; 1981—2011) — американський фристайліст, повітряний акробат, призер Олімпійських ігор.
 Дороті Петерсон (; 1897—1979) — американська акторка, відома ролями матусь.
 Дуг Петерсон (; 1945—2017) — американський конструктор яхт.
 Крістіан Яак Петерсон (; 1801—1821) — естонський поет, письменник і перекладач.
 Петер Петерсон (; 1876—1956) — австрійський актор і театральний режисер.
 Ребекка Петерсон (; 1995) — шведська тенісистка.
 Свен Улоф Оке Петерсон (; 1948) — шведський дипломат.
 Теодор Петерсон (; 1988) — шведський лижник, олімпійський медаліст (2014).

Інше 
 5833 Петерсон — астероїд головного поясу, відкритий 5 серпня 1991 року.
 Авіабаза Петерсон () — авіабаза Повітряних сил США.

Див. також 
 Пітерсон
 Петтерссон